Эдуард Маркус:
 Маркус, Эдуард (псевдоним Иларие Воронка; 1903—1946) — румынский и французский поэт.
 Маркус, Эдуард Адамович (1889—1971) — эстонский географ.
 Маркус, Эдуард Исаакович — владелец одной из крупнейших хромолитографий в Санкт-Петербурге конца XIX — начала XX вв.